Союзное государство — многозначный термин:
 Союзное государство — конфедеративное образование России и Белоруссии.
 «Союзное государство» — общественно-политический журнал.

Примечания